Кристоф Мартин Виланд (; 5 сентября 1733, Оберхольцхайм — 20 января 1813, Веймар) — немецкий поэт и прозаик, издатель журнала «Германский Меркурий» () — первого в Германии литературно-художественного периодического издания. Одна из центральных фигур в немецком литературном процессе XVIII века наряду с Лессингом, Шиллером, Гёте. 

Согласно Краткой литературной энциклопедии, центральной темой в произведениях Виланда была «апология умеренного гедонизма», а примиренческие взгляды делали его мишенью для насмешек поэтов, принадлежавших к движению «Буря и натиск».

Библиография 

Переведённые на русский язык
 «Агатон» (Ф. Сапожников; М., 1783—1784)
 «Аристипп и некоторые из его современников» (И. Татищев; М., 1807—1808);
 «Новый Дон-Кихот» (Ф. Сапожников; М., 1782);
 «Музарион или философил Греции» (М., 1784);
 «Оберон, царь волшебников» (М., 1787);
 «Абдеритяне» (Н. В. Баталин; М., 1832—1840);
 «Мраморная купель» — (П. Петров; СПб., 1805);
 «История принца Бирибинкера» (А. А. Морозов; Л., 1972);
 «История абдеритов» (Г. С. Слободкин; М., 1978);
 «Оберон. Музарион» (Е. В. Карабегова; М., 2008).

Не переведённые
 Ofterdinger, Chr. Wielands Leben, Heilbr., 1877.
 Funk H., Beiträge zu Wielands Biographie, Freiburg, 1882.
 Thalmeyer, Ueber Wielands Klassicität, Sprache und Stil, 1894.
 Bauer F., Ueber den Einfluss L. Sternes auf Wieland, Karlsbad, 1898.
 Seuffert B., Der Dichter des Oberons, Prag, 1900.
 Zipper A., Wielands Oberon, Lpz., 1900; Kersten, Wielands Verhältniss zu Lucian, Hamburg, 1900.
 Lenz, Wielands Verhältniss zu Spenser, Pope und Swift, 1903.
 Klein T., Wieland und Rousseau, Berlin, 1903.
 Vogt V., Der goldene Spiegel und die Entwickelung der poetischen Aussichten Wielands, Berlin, 1903.
 Hizzel L., Wielands Beziehungen zu den deutschen Romantikern, Bern, 1904.
 Walter V., Chronologie der Werke Wielands, Greifswald, 1904.
 Schroeder F. W., Wielands «Agathon» und die Anfänge des modernen Bildungsromans, Königsberg, 1904.
 Ischer K., Kleine Studien über Wieland, Bern, 1905.
 Calrör, Wieland. Der metaphorische Ausdruck des jungen Wieland, Göttingen, 1906.
 Budde Fr., Wieland und Bodmer, Berlin, 1910.
 Tribolet H., Wielands Verhältniss zu Ariosto und Tasso, Bern, 1919.
 Gundolf F., Shakespeare und der deutsche Geist, 1920.
 Jan Philipp Reemtsma: Das Buch vom Ich: Christoph Martin Wielands «Aristipp und einige seiner Zeitgenossen», 1993.
 Jan Philipp Reemtsma: Der Liebe Maskentanz: Aufsätze zum Werk Christoph Martin Wielands', 1999.

Примечания

Ссылки 
 
 

Поэты Германии
Писатели Германии
Немецкие поэты
Немецкие писатели
Переводчики прозы и драматургии на немецкий язык
Сказочники
Преподаватели Эрфуртского университета
Члены Баварской академии наук
Члены Прусской академии наук
Иностранные члены французской Академии надписей и изящной словесности
Члены Нидерландской королевской академии наук
Почётные члены Московского университета